El Encanto kan syfta på:

Colombia 

 El Encanto kommun, Amazonas,

Mexiko 

 El Encanto, Puerto Madero, 
 El Encanto, Michoacán de Ocampo, Turicato, 
 El Encanto, Guerrero, 
 El Encanto, Tapachula, 
 El Encanto, Ocosingo,